Quehl ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Quehl (1874–?), deutscher Schriftsteller
 Hieronymus Florentinus Quehl (1694–1739), deutscher Organist
 Leopold Quehl (1849–1922), deutscher Botaniker und Autor
 Otto Julius Quehl (1857–1914), deutscher Arzt und Schriftsteller